Die Abkürzung CCJ steht für:
 Calicut International Airport (IATA-Code)
 Caribbean Court of Justice

CCJ